VBVG steht für:
 Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (Deutschland)

VbVG steht für:
 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (Österreich)

VBVG